Anjou (provincie), een oude Franse provincie.
Anjou (hertogdom), een graafschap, later hertogdom, waaruit dit is gevormd
Frans van Anjou (1555-1584), hertog van het Hertogdom Anjou
Anjou (Isère), gemeente in het Franse departement Isère
Anjou (Montreal), arrondissement van het Canadese Montreal
Anjo/Anjō of Anjou, een stad in Japan.
Anjou-eilanden, een eilandengroep van de Nieuw-Siberische Eilanden.
Pjotr Fjodorovitsj Anjou, een Russische noordpoolreiziger.
huis Anjou